Skradnik est un toponyme qui peut désigner :
Skradnik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Josipdol, comitat de Karlovac ;
Sradnik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.